Arco di trionfo (Arch of Triumph) – film del 1948 diretto da Lewis Milestone
 Arch of Triumph – film del 1980 diretto da Daniel Mann
 Arco di trionfo (Arch of Triumph) – film per la televisione del 1984 diretto da Waris Hussein